Senja – isola della Norvegia
Senja – comune della contea di Troms og Finnmark, Norvegia